The Way of the Fist — дебютний студійний альбом американського хеві-метал гурту «Five Finger Death Punch», представлений 31 липня 2007 року. Протягом першого тижня після виходу було продано 3800 копій платівки, що дозволило альбому дебютувати у чарті Billboard 200 18 серпня 2007 року на 199 позиції та згодом піднятись до 107 місця. Через чотири роки після релізу, 13 квітня 2011 року, платівка отримала «золоту» сертифікацію — загалом було продано 500 000 копій.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
 «The Way of the Fist»  на Discogs

Альбоми Five Finger Death Punch
Англомовні музичні альбоми